Гербарий Казанского университета — один из старейших гербариев России.

История 
Гербарий Казанского университета имеет почти двухвековую историю. Первые образцы сухих растений появились в Кабинете естественной истории Императорского Казанского университета ещё в 1815 году. Часть этих материалов хранится в Гербарии и в настоящее время (листы датированы 1815—1817 гг.). Позднее коллекция постепенно росла как за счет материалов экспедиций, организуемых университетом, так и за счет закупки образцов у известных ботаников и коллекторов или обмена. Значительное пополнение Гербария в конце прошлого века явилось результатом активной деятельности Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете [2]. В Гербарии также хранятся материалы, собиравшиеся сотрудниками и студентами кафедры ботаники с момента её образования в . до наших дней [3, 4].

В 1914 году была произведена полная инвентаризация гербарных материалов. Коллекции привели в порядок, образцы смонтировали на листах плотной бумаги, создали именные коллекции и составили карточный каталог. В 1960—1970 годы информация о коллекции была подана в издание «Index Herbariorum» [5] и гербарию был присвоен акроним KAZ.

C 1991 года Гербарий KAZ входит в структуру музеев Казанского университета. В настоящее время он является отделом Зоологического музея и гербария им. Э. А. Эверсмана.

Фонды 
Фонды Ботанического отдела насчитывают свыше 120 тысяч единиц хранения (гербарных листов). Все хранящиеся в Гербарии KAZ материалы могут быть разделены на основной и дублетные фонды. Последний формируется из образцов, собранных на территории Республики Татарстан.

Материалы основного фонда можно классифицировать по ряду признаков [6]:

1) По времени сбора выделяются исторические и современные коллекции. В группу исторических объединены коллекции, собранные в XIX-м веке и до 30-40-х годов XX-го века. Это преимущественно именные коллекции из разных географических районов (таблица). Они отличаются цельностью, законченностью в оформлении и наличием справочных материалов и представляют, помимо научной, известную историческую ценность. Из крупных старых коллекций следует особо отметить собрания образцов мировой флоры, купленные у аббата де Грандидье в 1824 г. (1500), у Ф. И. Рупрехта (6500), у П. Я. Корнух-Троцкого (4500) в 1840-х годах. В группу современных включены коллекции, собранные приблизительно с середины XX-го века до наших дней. Среди них наибольший интерес представляют сборы из ряда районов бывшего СССР: Бурятии, Казахстана, Чукотки и некоторых других.

Наиболее значимые исторические коллекции в гербарии Казанского университета

2) По географическому принципу в основном фонде можно выделить примерно равные по объёму группы: гербарий флоры бывшей Российской Империи (бывшего Советского Союза), гербарий флоры Республики Татарстан, гербарий мировой флоры. В последнюю группу относятся 3 крупные коллекции образцов растений из разных географических районов Земли и ряд небольших коллекций, представляющих флоры отдельных стран и регионов (Мексика, Капская область, страны Европы).

3) По систематической принадлежности в основном фонде выделяются коллекции грибов, водорослей и высших растений. Микологическая часть гербария представлена преимущественно лишайниками. Среди высших растений встречаются образцы из всех отделов, но объём коллекции моховидных весьма незначителен.

Коллекция грибов, по приблизительным подсчётам, составляет около 6 тысяч единиц хранения [7]. Грибные эксикаты в коллекции представлены следующими изданиями: L. Rabenhorst Fungi europaei, 1872—1886 (2000); F. De Thuemen Mycotheca universalis, 1875—1884 (1900); N.M. Martianoff Plantae Minusinensis exsiccatae (Fungi) (375); Fungi selecti exsiccati a Joanne Kunze collecti, (150); Г. С. Неводовский Грибы СССР, 1952—1961 (175).

Кроме перечисленных образцов, в Гербарии также хранятся:
 коллекция, собранная С. И. Коржинским в окрестностях Казани, датированная 1884 годом (50);
 коллекции грибов Кавказского заповедника (90) и окрестностей Казани (около 100), собранные Л. Н. Васильевой в 1920-30-е годы;
 коллекция Б. П. Василькова из Марийской автономной области, собранная в 1930-е годы (350).

Образцы грибов также представлены в гербариях мировой флоры, купленных у Рупрехта и Корнух-Троцкого (500 и 130 образцов, соответственно).

Коллекция лишайников содержит около 22 тысяч единиц хранения. Лишайниковые эксикаты в Гербарии представлены двенадцатью различными изданиями, однако в своём первоначальном виде сохранились лишь следующие: G. Malme Lichenes Suecici Exsiccati, 1908—1913 (280); H. Claudel, V. Claudel et Abb. J. Harmand Lichenes Gallici Praecipui Exsiccati, 1903—1913 (400); J.J. Havaas Lichenes Norvegiae occidentalis exsiccati, 1912 (24); C. Mereschkowsky Lichenes Rossiae Exsiccati, 1911 (75).

Гербарий моховидных насчитывает около двух тысяч единиц хранения. В коллекции имеются следующие изданные гербарные образцы: T. Husnot Musci Galliae, (550); Hepaticae et Musci URSS exsiccati, 1957 (50). Представляют интерес мхи мировой флоры в коллекциях, купленных у Корнух-Троцкого и Рупрехта (65) и мхи флоры России в коллекции, собранной Мережковским в окрестностях Казани и Ревеля (150), а также сборы П. Н. Крылова в Казанской губернии, датированные 1882—1883 годами (150). В Гербарии также хранятся материалы других коллекторов из различных областей России.

Около двух третей основного фонда составляют сосудистые растения. Из эксикат имеется Гербарий Русской Флоры, издававшийся Ботаническим музеем Императорской Академии наук в 1900—1911 годах (2200).

Также в фондах Ботанического отдела Зоологического музея и гербария им. Э. А. Эверсмана хранятся наглядные пособия (настенные таблицы и модели), использовавшиеся в учебном процессе. Из наиболее известных изданий сохраняются серии таблиц Л. Кни (L. Kny, Botanische Wandtafeln), А. Петера (A. Peter, Botanische Wandtafeln), Ф. Коля (F.G. Kohl, Botanische Wandtafeln), Циппеля и Больмана (H. Zippel bearbeitet von O.W. Tome, gezeichnet von C. Bollmann, Auslandische Kulturpflanzen in farbigen Wandtafeln) и ряда других авторов. Таблицы снабжены пояснительным текстом, зачастую представляющим собой небольшую статью, содержащую результаты научных исследований автора.

Сохраняются и используются в учебном процессе около ста моделей, производства известнейшей фирмы по производству учебных ботанических моделей Р. Бренделя (Robert Brendel).

В учебных таблицах, изготовленных к курсу «Систематика растений» В. И. Барановым, отображены морфологические, экологические, анатомические особенности растений, указаны ареалы. В качестве иллюстраций к учебным курсам «Ботаническая география» и «Палеоботаника» В. И. Барановым были нарисованы многочисленные ландшафтные и палеоландшафтные пейзажи. В настоящее время коллекция картин В. И. Баранова насчитывает свыше 100 единиц хранения.

В фондах музея хранится 20 коллекций палеофлор, насчитывающих около 2030 образцов, относящихся к 127 родам и 234 видам растений. Это камни с отпечатками листьев, ископаемая древесина и плоды разного геологического возраста, собранные в разных частях России и сопредельных государств. Коллекции охватывают огромный временной промежуток от перми до плейстоцена.

Экспозиция 
Экспозиция Ботанического отдела была торжественно открыта 23 ноября 2018 года. Она разместилась в бывшем кабинете профессора В. И. Баранова, который заведовал кафедрой ботаники (1932—1945 гг.), а после разделения последней кафедрой систематики растений Казанского университета (1945—1964 гг.). Ранее здесь же находился палеоботанический музей кафедры ботаники.

Экспозиция Ботанического отдела Зоологического отдела и гербария им. Э. А. Эверсмана включает в себя коллекцию низших растений, грибов и лишайников, палеоботаническую, дендрологическую, карпологическую (семена, шишки, плоды) коллекции, коллекцию по экономической ботанике (полезные растения и различные изделия, полученные из них). Повышенный интерес посетителей вызывает коллекция живых растений (тропические споровые растения, редкие голосеменные, пустынные и лесные кактусы, живые пищевые и пряные растения, плотоядные растения, многочисленные декоративные ароидные, бромелиевые, орхидные и т. д.). В бывшем кабинете В. И. Баранова выставлены его личные вещи (рабочий стол, кресло, чернильный набор, шкатулка для писем, рукописи, фотографии и т. д.) и картины, написанных профессором.

В настоящее время ведется работа над созданием постоянной экспозиции, посвященной истории ботанических исследований в Казанском университете.

Литература 
 Загоскин Н. П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. Т.3. Казань, 1904. 393 с.
 Обзор деятельности Общества естествоиспытателей при императорском Казанском университете за первое двадцатипятилетие его существования. 1869—1894. Казань, 1894. 82 с.
 Гордягин А. Я. Из истории Ботанического кабинета // Тр. О-ва Естествоисп. при Казанском ун-те. 1933. Т. 52. Вып. 4. С. 46-65.
 Марков М. В. Ботаника в Казанском университете за 175 лет. Казань, 1980. 103 с.
 Ситников А. П., Байбаков Э. И., Потапов В. Б. Гербарий Казанского государственного университета // Бот. журнал. 1996. № 7. С. 96-101.

Ссылки 
 Гербарий KAZ, или Сокровищница дивных хрупкостей
 Ботанические коллекции Казанского государственного университета

Гербарии
Казанский университет
Списки:Ботаника
Музеи Казани